BCY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bulchi (Etiopia)